

Anthroponymie 

 François Vouga, pasteur protestant suisse, bibliste, spécialiste paulinien ;
 Paul Vouga, (1880-1940), archéologue suisse ;
 Jean-Pierre Vouga (1907-2006), un architecte et urbaniste suisse.

Toponymie 
Vouga peut désigner, au Portugal :
une rivière :
la Vouga (en portugais : « Rio Vouga »), prenant sa source dans la serra da Lapa et se jetant dans la ria d'Aveiro ;
deux sous-régions statistiques :
Entre Douro et Vouga (en portugais : « Entre Douro e Vouga »), sous-région dépendant de la région Centre ;
Basse Vouga (en portugais : « Baixo Vouga »), sous-région dépendant de la région Nord ;
une municipalité et une ancienne municipalité :
Sever do Vouga, municipalité située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
Vouga, ancienne municipalité, supprimée en 1853, partagée à cette date entre les actuelles municipalités d'Águeda, Albergaria-a-Velha et Sever do Vouga, situées dans les actuels district d'Aveiro et la région Centre ;
huit paroisses civiles, toutes situées dans le district d'Aveiro et la région Centre :
Castanheira do Vouga, paroisse civile de la municipalité d'Águeda ;
Lamas do Vouga, paroisse civile de la municipalité d'Águeda ;
Macinhata do Vouga, paroisse civile de la municipalité d'Águeda ;
Mourisca do Vouga, paroisse civile de la municipalité d'Águeda ;
Pessegueiro do Vouga, paroisse civile de la municipalité de Sever do Vouga ;
Rocas do Vouga, paroisse civile de la municipalité de Sever do Vouga ;
Sever do Vouga, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Sever do Vouga ;
Valongo do Vouga, paroisse civile de la municipalité d'Águeda.